Biografies: Sant Mateu Evangelista, un dels quatre evangelistes del cànon de la Bíblia
 Toponímia: 
 Sant Mateu (Baix Maestrat) o Sant Mateu del Maestrat, municipi del Baix Maestrat
 Sant Mateu (Sant Jordi Desvalls), nucli de població del municipi de Sant Jordi Desvalls, al Gironès
 Sant Mateu d'Albarca, poble de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa
 Sant Mateu de Bages, municipi del Bages
 Sant Mateu de Montbui, ermita de Bigues, al Vallès Oriental
 Sant Mateu de Montnegre, nucli de població del municipi de Quart, al Gironès
 Sant Mateu de Vall-llobrega, església de Vall-llobrega, al Baix Empordà
 Serra de Sant Mateu alineació muntanyosa de la Serralada de Marina, part de la Serralada Litoral Catalana
 Sant Mateu (Premià de Dalt)
 Edificis:
 Església de Sant Mateu de Bages, església parroquial del municipi de Sant Mateu de Bages, d'origen romànic
 Sant Mateu del Sinaí, monestir de la ciutat de Càndia o Iràklio, a Creta, amb una notable col·lecció d'icones ortodoxes
 Sant Mateu o 'Monestir de Mar Mattai, monestir siríac prop de Mosul, a l'Iraq
 Ermita de Sant Mateu del Bosc, ermita pertanyent al municipi de Premià de Dalt (Maresme)
 Sant Mateu de Riudecanyes, església parroquial de Riudecanyes, al Baix Camp
 Sant Mateu de Vallirana, església parroquial de Vallirana, al Baix Llobregat

 Sant Mateu de Vilademires

 Altres:
 Sant Mateu (Miquel Àngel), escultura de Miquel Àngel
 Evangeli de Sant Mateu, evangeli canònic (acceptat per l'Església) 
 Setge de Sant Mateu